Milnesium — рід тихоходів. Це досить поширена група тварин, яка трапляється в різноманітних місцях проживання по всьому світу. Деякі скам'янілості сягають крейдового періоду, найдавніший знайдений вид — Мільнесіум своленський (M. swolenskyi), відомий з відкладень туронського ярусу на східному узбережжі Сполучених Штатів.

Види 

Виділяють такі види:

 Milnesium alabamae Wallendorf & Miller, 2009
 Milnesium almatyense Tumanov, 2006
 Milnesium alpigenum Ehrenberg, 1853
 Milnesium antarcticum Tumanov, 2006
 Milnesium argentinum Roszkowska, Ostrowska & Kaczmarek, 2015
 Milnesium asiaticum Tumanov, 2006
 Milnesium barbadosense Meyer & Hinton, 2012
 Milnesium beasleyi Kaczmarek, Jakubowska & Michalczyk, 2012
 Milnesium beatae Roszkowska, Ostrowska & Kaczmarek, 2015
 Milnesium berladnicorum Ciobanu, Zawierucha, Moglan & Kaczmarek, 2014
 Milnesium bohleberi Bartels, Nelson, Kaczmarek & Michalczyk, 2014
 Milnesium brachyungue Binda & Pilato, 1990
 Milnesium cassandrae Moreno-Talamantes, Roszkowska, García-Aranda, Flores-Maldonado & Kaczmarek, 2019
 Milnesium burgessi Schlabach, Donaldson, Hobelman, Miller & Lowman, 2018
 Milnesium dornensis Ciobanu, Roszkowska & Kaczmarek, 2015
 Milnesium dujiangensis Yang, 2003
 Milnesium eurystomum Maucci, 1991
 Milnesium fridae Moreno-Talamantes, León-Espinosa, García-Aranda, Flores-Maldonado & Kaczmarek, 2020
 Milnesium granulatum Ramazzotti, 1962
 Milnesium jacobi Meyer & Hinton, 2010
 Milnesium katarzynae Kaczmarek, Michalczyk & Beasley, 2004
 Milnesium kogui Londoño, Daza, Caicedo, Quiroga & Kaczmarek, 2015
 Milnesium krzysztofi Kaczmarek & Michalczyk, 2007
 Milnesium lagniappe Meyer, Hinton & Dupré, 2013
 Milnesium longiungue Tumanov, 2006
 Milnesium minutum Pilato & Lisi, 2016
 Milnesium quadrifidum Nederström, 1919
 Milnesium reductum Tumanov, 2006
 Milnesium reticulatum Pilato, Binda & Lisi, 2002
 Milnesium sandrae Pilato & Lisi, 2016
 Milnesium shilohae Meyer, 2015
 Milnesium swansoni Young, Chappell, Miller & Lowman, 2016
 † Milnesium swolenskyi Bertolani & Grimaldi, 2000
 Milnesium tardigradum Doyère, 1840
 Milnesium tetralamellatum Pilato & Binda, 1991
 Milnesium tumanovi Pilato, Sabella & Lisi, 2016
 Milnesium validum Pilato, Sabella, D'Urso & Lisi, 2017
 Milnesium variefidum Morek, Gąsiorek, Stec, Blagden & Michalczyk, 2016
 Milnesium vorax Pilato, Sabella & Lisi, 2016
 Milnesium zsalakoae Meyer & Hinton, 2010

Примітки 

Тихоходи
Роди тварин